Ребане: (від  — «лисиця»)  — естонське прізвище.

 Альфонс Ребане (* 1908 — † 1976) — естонський військовий діяч, командир 20-ї гренадерської дивізії СС (1-ї Естонської)
 Білл Ребане (* 1937) — американський продюсер і сценарист
 Гелью Ребане (* 1948) — естонська і російська письменниця-фантастка і поетеса
 Карл Ребане (* 1926 — † 2007) — естонський фізик, академік АН СРСР, академік і президент АН Естонської РСР

Примітки 

Естонські прізвища